Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 794 dans le monde.

 Route régionale 794 en Finlande 
 Route nationale 794 en France